Апия Интернешънъл Сидни 2012 е 120-ото издание на Апия Интернешънъл Сидни. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Сидни, Австралия от 8 до 14 януари. На Ли защитава титлата си и отново достига финала, но този път губи от поставената под номер 3 Виктория Азаренка с 1:2 сета. За беларуската това е девета титла в кариерата ѝ. На двойки победителки от Медибанк Интернешънъл Сидни 2011 са Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова, които обаче са елиминирани на старта от Пешке / Среботник. Водачките в схемата впоследствие печелят турнира след победа с 6 – 1, 4 – 6, [13 – 11] над Лизел Хубер и Лиса Реймънд.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (четвъртфинал)
  Петра Квитова (полуфинал)
  Виктория Азаренка (шампионка)
  На Ли (финал)
  Саманта Стосър (1 кръг)
  Вера Звонарьова (1 кръг)
  Агнешка Радванска (полуфинал)
  Марион Бартоли (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (финал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Апия Интернешънъл Сидни